Il titolo può riferirsi a:

Cinema 
 In Love and War – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan e Thomas H. Ince
 In amore e in guerra (In Love and War) – titolo italiano di un film statunitense del 1958
 Amare per sempre (In Love and War) – titolo italiano di un film statunitense del 1996

Televisione 
 In Love and War – serie televisiva statunitense del 1990
 In Love and War – film televisivo del 1987
 In Love and War – film televisivo del 2001

Cortometraggi 
 In Love and War – cortometraggio televisivo del 2011
 In Love and War – cortometraggio televisivo del 2012